Gmina Boardman (Iowa)
 Gmina Boardman (Ohio)